Stellbach ist:
 Stellbach, bis 1918/1945 gebräuchlicher Name der slowakischen Gemeinde Tichý Potok
 Stellbach (Ems), linker Zufluss der Ems (zur Eder) nach Merxhausen, Gemeinde Bad Emstal, Landkreis Kassel, Hessen
 Stellbach, Mittellaufname der Thürelz unterhalb von Urmersbach, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Stellenbach